Durango steht für:

 Durango (Rennteam), ein Formel-GP2-Team
 Durango (Comic), eine Comic-Serie im Western-Genre des Zeichners Yves Swolfs
 Dodge Durango, ein Sports Utility Vehicle
 Ford Durango, Pickup-truck

Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Durango (Colorado), im La Plata County
 Durango (Florida), im Hillsborough County
 Durango (Iowa), im Dubuque County
 Durango (Texas), im Falls County

in Spanien:
 Durango (Spanien)
 Durango (Gerichtsbezirk)

in Mexiko:
 Victoria de Durango
 Municipio Durango, Verwaltungseinheit im gleichnamigen Bundesstaat
 Durango (Bundesstaat), Bundesstaat

in Bolivien:
 Colonia Durango, mennonitische Siedlung
 Campo Uno (Durango), Ortschaft in der Colonia Durango

Personen:

 John Durango (* 1977), kolumbianischer Bahn- und Straßenradrennfahrer

Sonstiges:

 Erzbistum Durango, in Mexiko gelegene römisch-katholische Erzdiözese mit Sitz in Victoria de Durango
 Durango (Roman), Roman des irischen Autors John B. Keane von 1992
 Durango (Film), ein auf dem Roman basierender US-amerikanischer Film von 1999
 Edificio en Circunvalación Durango, Montevideo

im NRHP gelistete Objekte:
 Durango High School, in Durango, Connecticut, ID-Nr. 01001119
 Durango Rock Shelters Archeology Site, in Durango, Connecticut, ID-Nr. 85000260
 Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad, in Durango, Connecticut, ID-Nr. 66000247